Adam Świątek (ur. 1952) – polityk
 Adam Świątek (ur. 1990) – piłkarz ręczny